Four Corners puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
 Monumento de las Cuatro Esquinas, en el límite entre Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.
 Four Corners (Florida), lugar designado por el censo en Florida.
 Four Corners (Maryland), lugar designado por el censo en Maryland.
 Four Corners (Montana), lugar designado por el censo en Montana.
 Four Corners (Oregón), lugar designado por el censo en Oregón.
 Four Corners (Texas), lugar designado por el censo en Texas.